Holcopogonidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Contém os seguintes géneros:
 Arragonia 
 Charadraula 
 Gigantoletria 
 Gobiletria 
 Heringita 
 Hesperesta 
 Holcopogon 
 Ilionarsis 
 Turatia

Referências

Lepidoptera